Пу́шкінська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах Росії.

Пушкінська вулиця — вулиця в місті Буча, Київська область.
 Пушкінська вулиця — вулиця в місті Горлівка, Донецька область.
 Пушкінська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Пушкінська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Пушкінська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Пушкінська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Пушкінська вулиця — вулиця в місті Ялта.

Колишні назви 
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Любомира Гузара у місті Балта.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Героїв України у місті Березівка.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Златопольської у місті Біла Церква.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Ізюм.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Кам'янець-Подільський.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Воробйова у місті Кам'янське.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Євгена Чикаленка в місті Києві.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Василя Скуратівського в місті Коростень.
 Пушкінська вулиця — колишня назва вулиці Храмова у місті Роздільна.

Пушкінська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Пушкінська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Див. Також 
Вулиця Пушкіна
Проспект Пушкіна
Бульвар Пушкіна
Провулок Пушкіна